David G. Tippett, dit Dave Tippett, (né le  à Moosomin, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien devenu par la suite entraîneur.

Carrière de joueur

Statistiques joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1979-1980 || Raiders de Prince Albert || LHJS ||60 ||53 ||72 ||125 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1980-1981 || Raiders de Prince Albert || LHJS ||60 ||42 ||68 ||110 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||43 ||13 ||28 ||41 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || NCAA ||36 ||15 ||31 ||46 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1983-1984 || Whalers de Hartford || LNH ||17 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1983-1984 || Équipe Canada || International ||73 ||15 ||20 ||35 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Whalers de Hartford || LNH ||80 ||7 ||12 ||19 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Whalers de Hartford || LNH ||80 ||14 ||20 ||34 ||18 ||10 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|1986-1987 || Whalers de Hartford || LNH ||80 ||9 ||22 ||31 ||42 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1987-1988 || Whalers de Hartford || LNH ||80 ||16 ||21 ||37 ||32 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1988-1989 || Whalers de Hartford || LNH ||80 ||17 ||24 ||41 ||45 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1989-1990 || Whalers de Hartford || LNH ||66 ||8 ||19 ||27 ||32 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|1990-1991 || Capitals de Washington || LNH ||61 ||6 ||9 ||15 ||24 ||10 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|1991-1992 || Équipe Canada || International ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Capitals de Washington || LNH ||30 ||2 ||10 ||12 ||16 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1992-1993 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||74 ||6 ||19 ||25 ||56 ||12 ||1 ||4 ||5 ||14
|-
|1993-1994 || Flyers de Philadelphie || LNH ||73 ||4 ||11 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Aeros de Houston || LIH ||75 ||18 ||48 ||66 ||56 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4

| 721 || 93 || 169 || 262 || 317 || 62 || 6 || 16 || 22 || 34

Internationales 

|1984 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 ||align="left"||-
|1992 ||align="left"| Canada ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 1 || 2 || 3 || 10 ||align="left"| Médaille d'argent Statistiques entraîneur 

| 1995-1996 || Aeros de Houston || LIH || 40 || 17 || 18 || 5 || 48,8 || Non qualifiés 
|-
| 1996-1997 || Aeros de Houston || LIH || 82 || 44 || 30 || 8 || 58,5 || Éliminé au 
|-
| 1997-1998 || Aeros de Houston || LIH || 82 || 50 || 22 || 10 || 67,1 || Éliminé au 
|-
| 1998-1999 || Aeros de Houston || LIH  || 82  || 54 || 15 || 13  || 73,8 || Remporte le championnat '|-
| 2002-2003 || Stars de Dallas || LNH || 82  || 46 || 17 || 4  || 67,7 || Éliminé au 
|-
| 2003-2004 || Stars de Dallas || LNH || 52  || 41 || 26 || 2 || 59,1 || Éliminé au 
|-
| 2005-2006 || Stars de Dallas || LNH || 82  || 53 || 23 || 6  || 68,3 || Éliminé au 
|-
| 2006-2007 || Stars de Dallas || LNH || 82  || 50 || 25 || 7  || 65,2 || Éliminé au 
|-
| 2007-2008 || Stars de Dallas || LNH || 82  || 45 || 30 || 7  || 59,1 || Éliminé au  
|-
| 2008-2009 || Stars de Dallas || LNH || 82 || 36 || 35 || 11  || 50,6 || Non qualifiés 
|-
| 2009-2010 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 50 || 25 || 7  || 65,2 ||  Éliminé au 
|-
| 2010-2011 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 43 || 26 || 13  || 60,4 ||  Éliminé au 
|-
| 2011-2012 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 42 || 27 || 13  || 59,1 || Éliminé au 
|-
| 2012-2013 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 48  || 21 || 18 || 9 || 53,1 || Non qualifiés 
|-
| 2013-2014 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 37 || 30 || 15 || 54,3 || Non qualifiés 
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 24 || 50 || 8 || 34,1 ||  Non qualifiés  
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 35 || 39 || 8  || 47,6 || Non qualifiés  
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 82  || 30 || 42 || 10  || 42,7 || Non qualifiés'' 
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH || 71 || 37 || 25 || 9 || 58,5 || Éliminé au

Trophées et honneurs personnels 
Western Collegiate Hockey Association
1983 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue nationale de hockey
2010 : récipiendaire du trophée Jack-Adams

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1961
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Stars de Dallas
Entraîneur des Coyotes de Phoenix
Entraîneur des Oilers d'Edmonton
Gagnant du trophée Jack-Adams
Médaillé d'argent olympique canadien
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée du commissaire (LIH)
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992